L'expression Hong Kong Film Awards 1982 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1982
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1983 mais honorait des films sortis en 1982 à Hong Kong

L'expression Hong Kong Film Awards 1981 est donc parfois utilisée pour désigner la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, car elle honorait des films sortis en 1981 à Hong Kong. Comme il s'agit de la première cérémonie, il s'agit donc de la seule expression qui ne peut pas faire référence à deux cérémonies.